Lope Suárez Mexía, hijo de  Ruy González Mexía, comendador de Hornachos y primerseñor de La Guardia, y de Leonor de Haro, y hermano tercero de Diego González Mexía, y de Gonzalo Mexía, comendador de Segura, Camarlengo, y alférez mayor del rey Fernando I de Aragón, y administrador y maestre de Santiago. Fue notable caballero y Comendador de Beas, como lo refiere el establecimiento de la Orden de Santiago, y Trece de esta Orden.

Antepasados

Matrimonio y descendencia 
Casó con Francisca Pacheco; engendró a Gómez Ruyz Mexía y a Leonor, que casó con Juan Fernández de Morante, del hábito de Santiago y Comendador de Dosbarrios, cuyo hijo fue Gómez Mexía de Morante, gentilhombre de la Cámara del rey Enrique IIII.
Gómez Mexía gozó de la herencia de su padre; fue del hábito de Santiago, Comendador de Estepa y Trece de su Orden, según parece del Prólogo de los establecimientos espirituales hechos por el Infante Enrique, General Maestre de la caballería y Orden de Santiago, hijo del rey Fernando de Aragón, en el Capítulo que celebró en el convento de Uclés, a 8 de septiembre de 1440.

Referencias

Bibliografía 
 
 

Nobles de España del siglo XV
Miembros de órdenes militares españolas
Caballeros de órdenes militares españolas
Caballeros de la Orden de Santiago 
Comendadores de órdenes militares de España
Comendadores de la Orden de Santiago
Casa de Mexía